KS Budowlani Łódź – wielosekcyjny klub sportowy z Łodzi
 Budowlani Łódź (hokej na trawie)
 Budowlani Łódź (piłka siatkowa kobiet)
 Budowlani Łódź (rugby)
 Budowlani Łódź (zapasy)
 Budowlani SA Łódź – klub rugby z Łodzi

Zobacz też: Budowlani